Anaxilaos peut désigner :
 Anaxilaos de Rhégion, tyran de Rhégion (début du ) ;
 Anaxilaos de Byzance, homme politique de Byzance  (fin du ) ;
 Anaxilaos de Larissa, philosophe et magicien néopythagoricien ().